

Турнирная таблица

Результаты

Первый круг

Второй круг

См. также 
 Единая лига ВТБ 2012/2013. Группа А

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2012/2013